Синедрион (, sanhedrîn; , synedrion) — собрание высших должностных лиц для административных целей.

 Синедрион — высшее коллегиальное учреждение с судебными и политическими функциями в Иерусалиме (Древняя Иудея).
 Синедрион восемнадцати декретов — совет двух фарисейских школ,  и , заседавший до разрушения Иерусалима и принявший ряд важных для иудаизма решений.
 Синедрион в Греции — созданный македонским царём Филиппом II для управления Коринфским союзом.
 Синедрион (1807) — в наполеоновской Франции консультативный орган раввинов и мирян по разработке гражданского законодательства в отношении евреев.
  (1924) — в Чикаго, США.

См. также 
 «Санхедрин» — трактат Мишны.
  (с 1818) — тайное португальское общество.

Примечания